Jason Michael Gedroic, conhecido por Jason Gedrick, (Chicago, 7 de fevereiro de 1965) é um ator americano conhecido pelas suas participações na séries televisivas "Boomtown" e "Murder One". É divorciado e tem três filhos. Jason se tornou famoso após protagonizar Doug Master no filme Águia de Aço(Iron Eagle) em 1986.

Biografia
Jason Michael Gedroic nasceu em Chicago, Illinois e é descendente de poloneses. Ele mudou seu sobrenome para o homônimo "Gedrick" e começou sua carreira como figurante em filmes como Bad Boys (1983) e Risky Business (1983).

Após papéis em The Heavenly Kid (1985), Iron Eagle (1986) e Promised Land (1987) com o diretor Michael Hoffman , Iron Eagle II (1988 em um papel não creditado nos primeiros minutos do filme), Nascido no Quarto Quarto de julho (1989), o clássico cult cult Rooftops (1989), Backdraft (1991) e Crossing the Bridge (1992), Gedrick apareceu em séries de televisão como Class of '96 (1993) e Sweet Justice (1994).

Em 1994, Gedrick estrelou o filme The Force com Yasmine Bleeth e Kim Delaney . Ele estrelou a primeira temporada da série de televisão de Steven Bochco , Murder One , em 1995 , que se seguiu ao julgamento do personagem de Gedrick, o ator bad boy Neil Avedon, que teria matado uma garota de 15 anos. Devido a classificações difíceis, ele estava entre vários membros do elenco removidos do show e substituídos por Anthony LaPaglia . Seu próximo grande projeto foi o filme de TV de três horas The Third Twin(1997), um thriller baseado no best-seller de 1996 do escritor britânico Ken Follett; nele, Gedrick interpreta um funcionário da universidade acusado de estupro, cujo amigo mais tarde descobre que ele tem um irmão gêmeo - e, na verdade, vários outros gêmeos clonados por um doador de universidade milionário e CEO de tecnologia biomédica.

Em seguida, Gedrick assumiu papéis em séries de televisão como EZ Streets (1996), Falcone (2000) e The Beast (2001), nenhum dos quais teve grandes sucessos. Em 1999, ele estrelou em Ally McBeal como o " hot lavagem de carro cara". Ele também apareceu na minissérie de Mario Puzo em 1997, The Last Don , e em sua sequência, The Last Don II . Gedrick voltou às telas de televisão como Tom Turcotte em Boomtown, em 2002 . A série, que também estrelou Donnie Wahlberg e Neal McDonough, foi um sucesso moderado, mas as classificações despencaram - principalmente depois que a segunda temporada alterou o formato do programa, e Boomtown foi cancelada.

Em 2003, Gedrick interpretou Andrew Luster , o infame estuprador em um filme da Lifetime baseado em seu julgamento, A Date with Darkness . Gedrick fez parte do elenco da série de televisão da NBC de 2006 Windfall , também estrelando Luke Perry e o ex- aluno de Boomtown de Gedrick , Lana Parrilla . Em 2007, Gedrick novamente estrelou ao lado de Donnie Wahlberg no filme original da A&E Kings of South Beach . Ele também foi o novo interesse amoroso na Scavo's Pizzeria em Desperate Housewives nas temporadas 3 e 4, na ABC. Em 2009, ele apareceu em Lie to Me .

Em 2011, ele apareceu em Necessary Roughness como Dr. JD Aldridge, ex-professor de pós-graduação e possível interesse amoroso pela líder da série, Callie Thorne . [1] Ele estrelou o filme Hidden Places, de 2006, ao lado de Sydney Penney e Shirley Jones.

Gedrick era um membro do elenco da HBO série Sorte , que correu para uma temporada em 2012. Gedrick aparece em um multi-episódio arco jogar o gerente de um clube de Miami-área de cavalheiros que se torna ligado a um caso de alto perfil assassinato em temporada 7 de Dexter . A partir de novembro de 2012, Gedrick estrelou como Evan Farnsworth, um professor em dificuldades em um prestigiado internato no Maine, no filme Hallmark The Wishing Tree .

No final de 2012, Gedrick apareceu em um episódio de Grimm, da NBC . Em 2015, ele tinha um arco longo temporada como assassino em série Raynard Waits na Amazon Prime série de televisão original Bosch , junto com um papel recorrente como Liam em The CW 's série 2012 Beauty & the Beast . Em 2016, Gedrick estrelou como Det. Mark Hickman, ex-parceiro do tenente Mike Tao, em Major Crimes .

Ligações externas
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Chicago